Stefan Johansson
Thomas Johansson
Mathilde Johansson
Jonatan Johansson
Andreas Johansson
Scarlett Johansson
Jens Johansson
Paul Johansson
Lennart Johansson
Richard Johansson
Fredrik Johansson
Gunnar Johansson
Åke Johansson
Lisa Johansson
Georg Johansson
Filip Johansson
Hjalmar Johansson
Bo Johansson
Ivar Lo-Johansson
Desambiguações de sobrenomes